Tranquility Base Hotel & Casino (англ. «Отель и казино „База Спокойствия“») — шестой студийный альбом британской инди-рок группы Arctic Monkeys. Пластинка была выпущена 11 мая 2018 года на лейбле Domino. Диск был спродюсирован частым коллаборатором группы Джеймсом Фордом и фронтменом группы Алексом Тёрнером.

Альбом был написан Тёрнером в 2016 году на пианино Steinway Vertegrand в его доме в Лос-Анджелесе (в каком-то смысле является его сольной работой), который воплощает лаунж-поп, спэйс-поп, глэм-рок и психоделический поп, а также некоторые элементы джаза. Это является отличительной чертой альбома от предыдущей работы группы, в которой превалирует звук гитары. Альбому не удалось достичь знаменитости уровня предыдущего релиза AM, получившего признание по всему миру.

Название альбома имеет отсылку к Базе Спокойствия, которая является местом посадки американского пилотируемого космического корабля Аполлон-11.

Промокампания 
В сентябре 2017 года басист группы Ник О'Мэлли анонсировал, что группа приступила к работе над новым альбомом. 5 апреля 2018 года был выпущен минутный тизер о предстоящем выходе альбома Tranquility Base Hotel & Casino снятый Беном Чаппелом. В тизере была показана крутящаяся модель с обложки пластинки и отрывок новой композиции, которой оказалась Four Out Of Five. Вместе с тизером был открыт предзаказ альбом на музыкальных площадках, представлен трек-лист и дата выхода альбома – 11 мая 2018 года.

Список композиций 
Адаптирована с музыкального сервиса iTunes.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания 

Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы Arctic Monkeys
Альбомы психоделического рока
Альбомы Domino Records